Franciaország
Plan, település Isère megyében

 Spanyolország
Plan, község Huesca tartományban

Egyéb
Plan (szervezet)